Alpha TV — греческий частный информационно-развлекательный телеканал.

История 
Канал Alpha TV создан в 1993 году под названием «Skai TV» () греческим судовладельцем и медиамагнатом Аристидом Алафузосом. Кроме ΣΚΑΪ TV Алафузос владел газетой «Катимерини». В отличие от других частных каналов, вещание новой станции сосредоточено главным образом на спорте и информации, что делает его главным конкурентом Mega Channel и ANT1. Однако канал не стал настолько успешным, как ожидалось, и в 1999 году продан предпринимателю .

Новый владелец начал процесс обновления канала, кульминацией которого в 2000 году стало изменение названия на Alpha TV. Программа вещания стала общей, призванной найти целевую аудиторию в возрасте старше 45 лет, включала наряду с развлечениями новости и кинофильмы. Также начато спутниковое вещание для каналов для Океании, Северной Америки и Европы. Благодаря новой концепции Alpha TV стал третьим по популярности каналом в стране.

В 2008 году Димитрис Контоминас продал контрольный пакет акций Alpha TV люксембургскому медиа-холдингу RTL Group, который стал новым владельцем. RTL Group — крупный производитель телевизионного контента, контролируемый немецкой компанией Bertelsmann. RTL Group контролирует 32 телеканала и 32 радиостанции в 11 странах мира.

В 2012 году группа RTL Group продала свою долю Димитрису Контоминасу и он стал единственным владельцем.

В 2018 году 50,1% акций приобрела группа семья Вардинояннис, в 2019 году семья Вардинояннис приобрела оставшиеся 49,9% акций у Димитриса Контоминаса.

Радиостанции 
 Alpha 98.9
 Ράδιο Άλφα 104 FM
 Ξάνθη FM 100 Stereo
 Alpha News 106.2 (Иерапетра)
 Alpha FM
 Alpha Πάτρας
 Alpha News 95.5
 Ράδιο Πρώτο (Кос)
 Ιωάννινα 9.84 FM
 Ράδιο Άλφα
 Alpha Καστοριάς (Кастория)
 Alpha ΣΠΟΡ 89FM
 Αρμονία FM (Самос)
 Star FM 97.1
 Alpha Mike (Афины)
 Alpha 96.5
 Alpha Σερρών 102.7

Примечания

Ссылки 
 

Коммерческие телеканалы Греции
Коммерческие телеканалы
Телеканалы общей тематики